Károly Ács a fost pseudonimul folosit de doi scriitori maghiari:

 Károly Ács (cel bătrân) (1824-1894)
 Károly Ács (cel tânăr) (1928-2003)